Il guanto verde  (Chasing Trouble) – film del 1940 diretto da Howard Bretherton
Il guanto verde  (Falschmünzer) – film del 1940 diretto da Hermann Pfeiffer
Il guanto verde  (The Green Glove) – film del 1952 diretto da Rudolph Maté